Jan Wicher Vellinga (1979), Nederlands voetballer
 Pier Vellinga (1950), Nederlands klimatoloog en hoogleraar
 Renske Vellinga (1974-1994), Nederlands schaatsster
 Wim Vellinga (1948), Nederlands jurist en hoogleraar